Le composizioni di Joseph Lanner vengono raccolte nella seguente lista suddivise per numero d'opera.

Composizioni

Lanner